De namen zijn in het Kirgizisch, geromaniseerd volgens norm BGN/PCGN. Per alinea wordt eerst de naam van de rayon - in vette letters - vermeld. Een rayon kan bestaan uit één stad.

Batken (oblast) 
 Batken: Ak-Say (Ак-Сай) • Ak-Tatyr (Ак-Татыр) • Dara (Дара) • Kara-Bak (Кара-Бак) • Kara-Bulak (Кара-Булак) • Kyshtut (Кыштут) • Samarkandek (Самаркандек) • Suu-Bashy (Суу-Башы) • Tört-Kül (Төрт-Күл)
 Batken (stad): Batken (Баткен)
 Kadamjay: Absamat Masaliev (Абсамат Масалиев) • Ak-Turpak (Ак-Турпак) • Alga (Алга) • Aydarken (Айдаркен) • Birlik (Бирлик) • Chauvay (Чаувай) • Kadamjay (Кадамжай) • Khalmion (Халмион) • Kotormo (Котормо) • Kyrgyz-Kyshtak (Кыргыз-Кыштак) • Markaz (Марказ) • Maydan (Майдан) • Orozbekov (Орозбеков) • Sovet (Совет) • Üch-Korgon (Үч-Коргон)
 Kyzyl-Kyya (stad): Kyzyl-Kyya (Кызыл-Кыя)
 Leylek: Ak-Suu (Ак-Суу) • Beshkent (Бешкент) • Isfana (Исфана) • Jangy-Jer (Жаңы-Жер) • Katran (Катран) • Kulundu (Кулунду) • Leylek (Лейлек) • Margun (Маргун) • Sambula (Самбула) • Toguz-Bulak (Тогуз-Булак)
 Sülüktü (stad): Sülüktü (Сүлүктү)

Bishkek (stad) 
 Bishkek (stad): Bishkek (Бишкек)

Chüy (oblast) 
 Alamüdün: Ak-Döbö (Ак-Дөбө) • Ala-Archa (Ала-Арча) • Alamüdün (Аламүдүн) • Arashan (Арашан) • Baytik (Байтик) • Grozd’ (Гроздь) • Kara-Jygach (Кара-Жыгач) • Kök-Jar (Көк-Жар) • Lebedinovka (Лебединовка) • Lenin (Ленин) • Maevka (Маевка) • Oktyabr’ (Октябрь) • Prigorodnyy (Пригородный) • Tash-Döbö (Таш-Дөбө) • Tash-Moynok (Таш-Мойнок) • Tömönkü Alarcha (Төмөнкү Аларча) • Vasil’evka (Васильевка)
 Chüy: Ak-Beshim (Ак-Бешим) • Burana (Бурана) • Chüy (Чүй) • Ibraimov (Ибраимов) • Iskra (Искра) • Kegeti (Кегети) • Kosh-Korgon (Кош-Коргон) • Onbir-Jylga (Онбир-Жылга) • Saylyk (Сайлык) • Shamshy (Шамшы)
 Jayyl: Ak-Bashat (Ак-Башат) • Jayyl (Жайыл) • Kara-Balta (Кара-Балта) • Kara-Suu (Кара-Суу) • Krasnovostochnyy (Красновосточный) • Kyzyl-Dyykan (Кызыл-Дыйкан) • Poltavka (Полтавка) • Sary-Bulak (Сары-Булак) • Sarygoo (Сарыгоо) • Sosnovka (Сосновка) • Stepnoy (Степной) • Suusamyr (Суусамыр) • Taldy-Bulak (Талды-Булак)
 Kemin: Ak-Tüz (Ак-Түз) • Almaluu (Алмалуу) • Boroldoy (Боролдой) • Chong-Kemin (Чоң-Кемин) • Chym-Korgon (Чым-Коргон) • Düysheev (Дүйшеев) • Il’ich (Ильич) • Jangy-Alysh (Жаңы-Алыш) • Kara-Bulak (Кара-Булак) • Kemin (Кемин) • Kök-Oyrok (Көк-Ойрок) • Kyzyl-Oktyabr’ (Кызыл-Октябрь) • Orlovka (Орловка)
 Moskva: Ak-Suu (Ак-Суу) • Aleksandrovka (Александровка) • Belovodsk (Беловодск) • Besh-Terek (Беш-Терек) • Birinchimay (Биринчимай) • Chapaev (Чапаев) • Petrovka (Петровка) • Predtechenka (Предтеченка) • Sadovoy (Садовой) • Sretenka (Сретенка) • Tölök (Төлөк) • Tselinnyy (Целинный)
 Panfilov: Chaldybar (Чалдыбар) • Frunze (Фрунзе) • Kayyngdy (Кайыңды) • Kurama (Курама) • Kürpüldök (Күрпүлдөк) • Orto (Орто) • Voznesenovka (Вознесеновка)
 Sokuluk: Asylbash (Асылбаш) • At-Bashy (Ат-Башы) • Frunze (Фрунзе) • Gavrilovka (Гавриловка) • Jangy-Jer (Жаңы-Жер) • Jangy-Pakhta (Жаңы-Пахта) • Kamyshanovka (Камышановка) • Kaynazarov (Кайназаров) • Krupskaya (Крупская) • Kuntuu (Кунтуу) • Kyzyl-Tuu (Кызыл-Туу) • Novopavlovka (Новопавловка) • Orok (Орок) • Pervomay (Первомай) • Saz (Саз) • Shopokov (Шопоков) • Sokuluk (Сокулук) • Tömönkü Chüy (Төмөнкү Чүй) • Tösh-Bulak (Төш-Булак) • Voenno-Antonovka (Военно-Антоновка)
 Tokmok (stad): Tokmok (Токмок)
 Ysyk-Ata: Ak-Kuduk (Ак-Кудук) • Birdik (Бирдик) • Internatsional’nyy (Интернациональный) • Ivanovka (Ивановка) • Jeek (Жээк) • Kant (Кант) • Keng-Bulun (Кең-Булун) • Kochkorbaev (Кочкорбаев) • Krasnaya Rechka (Красная Речка) • Logvinenko (Логвиненко) • Lyuksemburg (Люксембург) • Milyanfan (Милянфан) • Novopokrovka (Новопокровка) • Nurmambet (Нурмамбет) • Syn-Tash (Сын-Таш) • Tuz (Туз) • Uzun-Kyr (Узун-Кыр) • Ysyk-Ata (Ысык-Ата) • Yur’evka (Юрьевка)

Ysyk-Köl (oblast) 
 Ak-Suu: Ak-Bulung (Ак-Булуң) • Ak-Chiy (Ак-Чий) • Börü-Bash (Бөрү-Баш) • Chelpek (Челпек) • Engilchek (Эңилчек) • Jyrgalang (Жыргалаң) • Kara-Jal (Кара-Жал) • Karakol (Каракол) • Kerege-Tash (Кереге-Таш) • Novovoznesenovka (Нововознесеновка) • Oktyabr’ (Октябрь) • Otradnyy (Отрадный) • Tepke (Тепке) • Teploklyuchenka (Теплоключенка)
 Balykchy (stad): Balykchy (Балыкчы)
 Ysyk-Köl: Abrdrakhmanov (Абдрахманов) • Anan’ev (Ананьев) • Bosteri (Бостери) • Cholpon-Ata (Чолпон-Ата) • Chong-Sary-Oy (Чоң-Сары-Ой) • Kara-Oy (Кара-Ой) •  Kum-Bel (Кум-Бел) • Örüktü (Өрүктү) • Sadyr Ake (Садыр Аке) • Semenov (Семенов) • Tamchy (Тамчы) • Temir (Темир) • Toru-Aygyr (Тору-Айгыр)
 Jeti-Ögüz: Ak-Döbö (Ак-Дөбө) • Ak-Shyyrak (Ак-Шыйрак) • Aldashev (Алдашев) • Barskon (Барскон) • Darkan (Даркан) • Jargylchak (Жаргылчак) • Jeti-Ögüz (Жети-Өгүз) • Kyzyl-Suu (Кызыл-Суу) • Lipenka (Липенка) • Orgochor (Оргочор) • Svetlaya Polyana (Светлая Поляна) • Tamga (Тамга) • Yrdyk (Ырдык)
 Karakol (stad): Karakol (Каракол)
 Tong: Ak-Terek (Ак-Терек) • Bolot Mambetov (Болот Мамбетов) • Kaji-Say (Кажы-Сай) • Kök-Moynok (Көк-Мойнок) • Köl-Tör (Көл-Төр) • Kün-Chygysh (Күн-Чыгыш) • Tong (Тоң) • Tört-Kül (Төрт-Күл) • Ulakol (Улакол) 
 Tüp: Ak-Bulak (Ак-Булак) • Ak-Bulung (Ак-Булуң) • Aral (Арал) • Chong-Tash (Чоң-Таш) • Issykköl (Ысыккөл) • Karasaev (Карасаев) • Kuturgu (Кутургу) • Mikhaylovka (Михайловка) • San-Tash (Сан-Таш) • Sary-Bulak (Сары-Булак) • Taldy-Suu (Талды-Суу) • Toguz-Bulak (Тогуз-Булак) • Tüp (Түп)

Jalal-Abad 
 Aksy: Ak-Jol (Ак-Жол) • Ak-Suu (Ак-Суу) • Avletim (Авлетим) • Jangy-Jol (Жаңы-Жол) • Jerge-Tal (Жерге-Тал) • Kara-Jygach (Кара-Жыгач) • Kara-Suu (Кара-Суу) • Kashka-Suu (Кашка-Суу) • Kerben (Кербен) • Kyzyl-Tuu (Кызыл-Туу) • Mavlyanov (Мавлянов) • Nazaraliev (Назаралиев)
 Ala-Buka: Ak-Korgon (Ак-Коргон) • Ak-Tam (Ак-Там) • Ala-Buka (Ала-Бука) • Birinchi may (Биринчи май) • Kök-Serek (Көк-Серек) • Kök-Tash (Көк-Таш) • Örüktü (Өрүктү) • Törögeldi Baltagulov (Төрөгелди Балтагулов)
 Bazar-Korgon: Akman (Акман) • Arstanbab (Арстанбаб) • Bazar-Korgon (Базар-Коргон) • Beshik-Jon (Бешик-Жон) • Kengesh (Кеңеш) • Kyzyl-Ünkür (Кызыл-Үнкүр) • Mogol (Могол) • Saydykum (Сайдыкум) • Taldy-Bulak (Талды-Булак)
 Chatkal: Chatkal (Чаткал) • Kanysh-Kyya (Каныш-Кыя) • Sumsar (Сумсар) • Terek-Say (Терек-Сай)
 Jalal-Abad (stad): Jalal-Abad (Жалал-Абад)
  Kara-Kulja (stad): Kara-Kulja (Кара-Кулжа)
  Mayluusuu (stad):  Mayluusuu (Майлуусуу)
 Nooken: Aral (Арал) • Bürgöndü (Бүргөндү) • Dostuk (Достук) • Kochkor-Ata (Кочкор-Ата) • Massy (Массы) • Mombekov (Момбеков) • Nookat (Ноокат) • Sakaldy (Сакалды) • Shaydan (Шайдан)
 Suzak: Bagysh (Багыш) • Barpy (Барпы) • Kara-Alma (Кара-Алма) • Kara-Daryya (Кара-Дарыя) • Kökart (Көкарт) • Kök-Janggak (Көк-Жаңгак) • Kurmanbek (Курманбек) • Kyz-Köl (Кыз-Көл) • Kyzyl-Tuu (Кызыл-Туу) • Lenin (Ленин) • Seypidin Atabekov (Сейпидин Атабеков) • Suzak (Сузак) • Tash-Bulak (Таш-Булак) • Yrys (Ырыс)
  Tashkömür (stad):  Tashkömür (Ташкөмүр)
 Toguz-Toro : Atay (Атай) • Kargalyk (Каргалык) • Kök-Irim (Көк-Ирим) • Sary-Bulun (Сары-Булун) • Toguz-Toro (Тогуз-Торо)
 Toktogul: Abdy-Suerkulov (Абды Суеркулов) • Aralbaev (Аралбаев) • Bel-Aldy (Бел-Алды) • Cholpon-Ata (Чолпон-Ата) • Jangy-Jol (Жаңы-Жол) • Ketmen-Döbö (Кетмен-Дөбө) • Kyzyl-Özgörush (Кызыл-Өзгөруш) • Nichke-Say (Ничке-Сай) • Sary-Kamysh (Сары-Камыш) • Toktogul (Токтогул) • Üch-Terek (Үч-Терек)

Naryn (oblast) 
 Ak-Talaa: Ak-Chiy (Ак-Чий) • Ak-Tal (Ак-Тал) • Baetov (Баетов) • Jangy-Talap (Жаңы-Талап) • Jerge-Tal (Жерге-Тал) • Kara-Bürgön (Кара-Бүргөн) • Kök-Jar (Көк-Жар) • Kongorchok (Коӊорчок) • Kosh-Döbö (Кош-Дөбө) • Kyzyl-Beles (Кызыл-Белес) • Terek (Терек) • Togolok-Moldo (Тоголок-Молдо) • Ügüt (Үгүт)
 At-Bashy: Acha-Kaindy (Ача-Каинды) • Ak-Jar (Ак-Жар) • Ak-Moyun (Ак-Моюн) • Ak-Muz (Ак-Муз) • Ak-Talaa (Ак-Талаа) • At-Bashy (Ат-Башы) • Bash-Kaindy (Баш-Каинды) • Kara-Koyun (Кара-Коюн) • Kara-Suu (Кара-Суу) • Kazybek (Казыбек) • Taldy-Suu (Талды-Суу)
 Jumgal: Bash-Kuugandy (Баш-Кууганды) • Bayzak (Байзак) • Chaek (Чаек) • Chong-Döbö (Чоң-Дөбө) • Jangy-Aryk (Жаңы-Арык) • Jumgal (Жумгал) • Kabak (Кабак) • Kök-Oy (Көк-Ой) • Kuyruchuk (Куйручук) • Kyzyl-Jyldyz (Кызыл-Жылдыз) • Mingkush (Миңкуш) • Suyumbaev (Суюмбаев) • Tügöl-Say (Түгөл-Сай)
 Kochkor: Ak-Kyya (Ак-Кыя) • Cholpon (Чолпон) • Kara-Suu (Кара-Суу) • Kochkor (Кочкор) • Kök-Jar (Көк-Жар) • Kosh-Döbö (Кош-Дөбө) • Kum-Döbö (Кум-Дөбө) • Sary-Bulak (Сары-Булак) • Semiz-Bel (Семиз-Бел) • Song-Köl (Соң-Көл) • Talaa-Bulak (Талаа-Булак)
 Naryn: Ak-Kuduk (Ак-Кудук) • Chet-Nura (Чет-Нура) • Döbölü (Дөбөлү) • Dostuk (Достук) • Emgekchil (Эмгекчил) • Emgek-Talaa (Эмгек-Талаа) • Jan-Bulak (Жан-Булак) • Jergetal (Жергетал) • Kara-Kujur (Кара-Кужур) • Kazan-Kuygan (Казан-Куйган) • Ming-Bulak (Миң-Булак) • On-Archa (Он-Арча) • Ortok (Орток) • Sary-Oy (Сары-Ой) • Uchkun (Учкун)
 Naryn (stad): Naryn (Нарын)

Osh (oblast) 
 Alay: Alay (Алай) • Budalyk (Будалык) • Bülölü (Бүлөлү) • Gülchö (Гүлчө) • Jangy-Alay (Жаңы-Алай) • Josholu (Жошолу) • Kabylan-Köl (Кабылан-Көл) • Kongur-Döbö (Коңур-Дөбө) • Korul (Корул) • Lenin (Ленин) • Sary-Mogol (Сары-Могол) • Sary-Tash (Сары-Таш) • Taldy-Suu (Талды-Суу) • Üch-Töbö (Үч-Төбө)
 Aravan: Allya Anarova (Алля Анарова) • Chek-Abad (Чек-Абад) • Kerme-Too (Керме-Тоо) • Mangyt (Мангыт) • Nurabad (Нурабад) • Tepe-Korgon (Тепе-Коргон) • Töö-Moyun (Тоо-Моюн) • Yusupov (Юсупов)
 Chong-Alay: Chong-Alay (Чоң-Алай) • Jekendi (Жекенди) • Kashka-Suu (Кашка-Суу)
 Kara-Kulja: Alayku (Алайку) • Chalma (Чалма) • Kapchygay (Капчыгай) • Karaguz (Карагуз) • Kara-Kochkor (Кара-Кочкор) • Kara Kulja (Кара Кулжа) • Kashka-Jol (Кашка-Жол) • Kengesh (Кеңеш) • Kyzyl-Jar (Кызыл-Жар) • Oy-Tal (Ой-Тал) • Sary-Bulak (Сары-Булак) • Ylay Talaa (Ылай Талаа)
 Kara-Suu: Ak-Tash (Ак-Таш) • Jangy-Aryk (Жаңы-Арык) • Joosh (Жоош) • Karasuu (Карасуу) • Kashgar-Kyshtak (Кашгар-Кыштак) • Katta-Taldyk (Катта-Талдык) • Kyzyl-Kyshtak (Кызыл-Кыштак) • Kyzyl-Suu (Кызыл-Суу) • Mady (Мады) • Nariman (Нариман) • Otuz-Adyr (Отуз-Адыр) • Papan (Папан) • Saray (Сарай) • Sary-Kolot (Сары-Колот) • Savay (Савай) • Shark (Шарк) • Tölöykön (Төлөйкөн)
 Nookat: Bel (Бел) • Gülstan (Гүлстан) • Isanov (Исанов) • Jangy-Nookat (Жаңы-Ноокат) • Kara-Tash (Кара-Таш) • Kengesh (Кеңеш) • Kök-Bel (Көк-Бел) • Kulatov (Кулатов) • Kyrgyz-Ata (Кыргыз-Ата) • Kyzyl-Oktyabr’ (Кызыл-Октябрь) • Mirmakhmudov (Мирмахмудов) • Nayman (Найман) • Nookat (Ноокат) • On Eki-Bel (Он Эки-Бел) • Toktomat Zulpuev (Токтомат Зулпуев) • Töölös (Төөлөс) • Yntymak (Ынтымак)
 Özgön: Ak-Jar (Ак-Жар) • Altyn-Bulak (Алтын-Булак) • Bash-Döbö (Баш-Дөбө) • Changet (Чангет) • Den-Bulak (Ден-Булак) • Iyri-Suu (Ийри-Суу) • Jalpak-Tash (Жалпак-Таш) • Jazy (Жазы) • Jylandy (Жыланды) • Kara-Tash (Кара-Таш) • Karool (Кароол) • Köldük (Көлдүк) • Kurshab (Куршаб) • Kyzyl-Oktyabr’ (Кызыл-Октябрь) • Kyzyl-Too (Кызыл-Тоо) • Myrza-Ake (Мырза-Аке) • Özgön (Өзгөн) • Salamalik (Саламалик) • Tört-Köl (Төрт-Көл) • Zarger (Заргер)

Osh (stad) 
 Osh (stad): Osh (Ош)

Talas (oblast) 
 Bakay-Ata: Ak-Döbö (Ак-Дөбө) • Aknazarov (Акназаров) • Boo-Terek (Боо-Терек) • Keng-Aral (Кең-Арал) • Leninpol’ (Ленинполь) • Ming-Bulak (Миң-Булак) • Orto (Орто) • Özgörüsh (Өзгөрүш) • Shadykan (Шадыкан)
 Kara-Buura: Ak-Chiy (Ак-Чий) • Amanbaev (Аманбаев) • Bakayyr (Бакайыр) • Bakyyan (Бакыян) • Beysheke (Бейшеке) • Cholponbay (Чолпонбай) • Kara-Buura (Кара-Буура) • Kök-Say (Көк-Сай) • Maymak (Маймак) • Sheker (Шекер)
 Manas: Kayyngdy (Кайыңды) • Kyrgyzstan (Кыргызстан) • May (Май) • Pokrovka (Покровка) • Üch-Korgon (Үч-Коргон)
 Talas: Aral (Арал) • Aydaraliev (Айдаралиев) • Bekmoldo (Бекмолдо) • Berdike Baatyr (Бердике баатыр) • Dolono (Долоно) • Jergetal (Жергетал) • Kalba (Калба) • Kara-Suu (Кара-Суу) • Kök-Oy (Көк-Ой) • Kuugandy (Кууганды) • Nurjan (Нуржан) • Ömüraliev (Өмүралиев) • Osmonkulov (Осмонкулов)
 Talas (stad): Talas (Талас)

Bestuurlijke indeling van Kirgizië
Kirgizië
Gemeenten